Протопоповский переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Протопоповский переулок — улица в Москве;
 Протопоповский переулок — прежнее (до 25 июня 1929 года) название Пионерского переулка в Томске.